Моты́гинский район (до 1956 года — Удерейский район) — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в восточной части Красноярского края России, приравнен к районам Крайнего Севера.

Административный центр — посёлок городского типа Мотыгино, в 550 км к северо-востоку от Красноярска.

География 
Район находится в долине Ангары и её притоков. Значительную часть площади занимают леса. Площадь территории района — 19000 км².

Граничит:
 на востоке — Богучанский район
 на юге — Казачинский район, Тасеевский район
 на северо-востоке — Эвенкийский район
 на северо-западе — Северо-Енисейский район
 на западе — Енисейский район.

История 
Образован 1 июля 1931 года как Удерейский район.

1 июля 1934 года Президиум ВЦИК постановил промышленный земельный массив Питского цветкомбината с границей массива по вершинам речек, образующих бассейн реки Пит, объединить в Удерейском районе, передав в последний весь участок означенного комбината (с приисками), находящийся в Северо-Енисейском районе.

В 1955 году центр района был перенесён из пгт Южно-Енисейский в село Мотыгино.

В 1956 году район переименован в Мотыгинский.

В деревне Потоскуй Пинчугской волости (ныне — п. Орджоникидзе Мотыгинского района Красноярского края) с февраля по декабрь 1909 г. был поселен на «Вечное поселение» Григорий (Серго) Орджоникидзе, советский парт. и гос. деятель, большевик.

Население 

 Урбанизация

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 11 административно-территориальных единиц: 2 посёлка городского типа и 8 сельсоветов.

В рамках организации местного самоуправления, в муниципальный район входят 10 муниципальных образований — 2 городских и 8 сельских поселений, а также 1 межселенная территория.

До 22 марта 2018 года в состав муниципального района входил ныне упразднённый Партизанский сельсовет. Законом Красноярского края от 8 июля 2021 года № 11-5306 была упразднена соответствующая административно-территориальная единица с передачей посёлка в межселенную территорию.

Населённые пункты 
В Мотыгинском районе 21 населённый пункт, в том числе 2 городских (2 посёлка городского типа) и 19 сельских (из которых 1 деревня, 1 село и 17 посёлков).
Старообрядческий посёлок Бурный в Кирсантьевском сельсовете, не имеет официального статуса.

Местное самоуправление 
 Мотыгинский районный Совет депутатов
Дата формирования: 13.09.2020. Срок полномочий: 5 лет. Состоит из 25 депутатов.

 Председатель
 Федюкина Валентина Дмитриевна

 Глава Мотыгинского района
 Смирнов Вадим Анатольевич. Дата избрания: 22.12.2021. Срок полномочий: 5 лет.

Экономика 
В районе производится добыча россыпного золота. Работает горно-обогатительный комбинат, на котором идет изготовление концентрата.

Транспорт 
В район ходят автобусы с автовокзала в Красноярске. Действует паромная переправа. Осенью, зимой и весной можно перемещаться самолётом.

Культура 
В районе работают Мотыгинский краеведческий музей, Районный дом культуры, Мотыгинский муниципальный театр.

Археология 
На левом берегу реки Тасеевой (приток Ангары), в 10 км от посёлка Первомайск, находится Усть-Тасеевский культовый комплекс, в состав которого входит самое северное в Азии каменное изваяние, относящееся к IV—I векам до нашей эры. Появление Усть-Тасеевского идола связывают со скифским временем.

Примечания

Ссылки 
 Мотыгинский район
 Краткая справка о муниципальном районе